Puchar Czech w piłce siatkowej mężczyzn 2019/2020 – 28. sezon rozgrywek o siatkarski Puchar Czech. Zainaugurowany został 21 września 2019 roku. W rozgrywkach brały udział kluby z UNIQA extraligi, 1. ligi i 2. ligi.

Rozgrywki składały się z 1. rundy, 2. rundy, 1/8 finału, ćwierćfinałów oraz turnieju finałowego, w ramach którego rozegrano półfinały oraz finał. Półfinaliści Pucharu Czech 2018/2019 zmagania rozpoczęli od ćwierćfinałów.

Turniej finałowy odbył się w dniach 22-23 lutego 2020 roku w hali sportowej Klimeška w Kutnej Horze. Puchar Czech po raz siódmy zdobył .

System rozgrywek 
Rozgrywki o Puchar Czech w sezonie 2019/2020 składały się z 1. rundy, 2. rundy, 1/8 finału, ćwierćfinałów oraz turnieju finałowego, w ramach którego rozegrano półfinały i finał.

W 1. rundzie uczestniczyły zespoły grające w 1. lidze i 2. lidze. Drużyny podzielone zostały na sześć grup. W poszczególnych grupach zespoły rozgrywały między sobą po jednym spotkaniu. Zwycięzcy poszczególnych grup uzyskali awans do następnej rundy.

W 2. rundzie uczestniczyły drużyny, które awansowały z poszczególnych grup, oraz sześć drużyn z UNIQA extraligi. Półfinaliści Pucharu Czech 2018/2019 rozpoczynali rozgrywki od ćwierćfinałów, natomiast dwie drużyny z extraligi w drodze losowania uzyskały wolny los do 1/8 finału. W drodze losowania utworzone zostały pary meczowe. Drużyny w ramach par rozgrywały jedno spotkanie.

W 1/8 finału oraz w ćwierćfinałach rywalizacja toczyła się w parach zgodnie z drabinką turniejową. Drużyny w poszczególnych parach rozgrywały dwumecz. O awansie decydowała większa liczba zdobytych punktów. Za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 drużyna otrzymywała 3 punkty, za zwycięstwo 3:2 - 2 punkty, za porażkę 2:3 - 1 punkt, natomiast za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 punktów. Jeżeli po rozegraniu dwumeczu obie drużyny zdobyły taką samą liczbę punktów, o awansie decydował tzw. złoty set grany do 15 punktów z dwoma punktami przewagi jednej z drużyn. Zwycięzcy w poszczególnych parach ćwierćfinałowych uzyskali awans do turnieju finałowego.

W ramach turnieju finałowego rozegrano półfinały oraz finał. Zwycięzca meczu finałowego zdobył Puchar Czech w sezonie 2019/2020.

Drużyny uczestniczące

Rozgrywki

1. runda

Grupa A 
Tabela

Źródło: cvf.cz
Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. liczba wygranych meczów; 3. lepszy stosunek setów; 4. lepszy stosunek małych punktów.
Punktacja: 3:0 i 3:1 - 3 pkt; 3:2 - 2 pkt; 2:3 - 1 pkt; 1:3 i 0:3 - 0 pkt

Wyniki spotkań

Grupa B 
Tabela

Źródło: cvf.cz
Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. liczba wygranych meczów; 3. lepszy stosunek setów; 4. lepszy stosunek małych punktów.
Punktacja: 3:0 i 3:1 - 3 pkt; 3:2 - 2 pkt; 2:3 - 1 pkt; 1:3 i 0:3 - 0 pkt

Wyniki spotkań

Grupa C 
Tabela

Źródło: cvf.cz
Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. liczba wygranych meczów; 3. lepszy stosunek setów; 4. lepszy stosunek małych punktów.
Punktacja: 3:0 i 3:1 - 3 pkt; 3:2 - 2 pkt; 2:3 - 1 pkt; 1:3 i 0:3 - 0 pkt

Wyniki spotkań

Grupa D 
Tabela

Źródło: cvf.cz
Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. liczba wygranych meczów; 3. lepszy stosunek setów; 4. lepszy stosunek małych punktów.
Punktacja: 3:0 i 3:1 - 3 pkt; 3:2 - 2 pkt; 2:3 - 1 pkt; 1:3 i 0:3 - 0 pkt

Wyniki spotkań

Grupa E 
Tabela

Źródło: cvf.cz
Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. liczba wygranych meczów; 3. lepszy stosunek setów; 4. lepszy stosunek małych punktów.
Punktacja: 3:0 i 3:1 - 3 pkt; 3:2 - 2 pkt; 2:3 - 1 pkt; 1:3 i 0:3 - 0 pkt

Wyniki spotkań

Grupa F 
Tabela

Źródło: cvf.cz
Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. liczba wygranych meczów; 3. lepszy stosunek setów; 4. lepszy stosunek małych punktów.
Punktacja: 3:0 i 3:1 - 3 pkt; 3:2 - 2 pkt; 2:3 - 1 pkt; 1:3 i 0:3 - 0 pkt

Wyniki spotkań

2. runda

1/8 finału

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puchar Czech w piłce siatkowej mężczyzn
2019 w piłce siatkowej
2020 w piłce siatkowej
2019 w Czechach
2020 w Czechach